Kochanica Francuza – powieść Johna Fowlesa z 1969 r.
 Kochanica Francuza – film z 1981 r.